Kaibling heißen folgende geographische Objekte:

 Kalbling (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Kalbling (Admonter Kalbling), 2196 m, Gipfel in den Ennstaler Alpen bei Admont im Ennstal, Steiermark
 Hauser Kaibling, 2015 m, Skiberg in den Schladminger Tauern bei Haus im Ennstal, Steiermark
 Gaflenzer Kaibling, 1167 m, Berg in den Ybbstaler Alpen bei Gaflenz, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Kalbling
 Kaibing